Кюрель (Альпы Верхнего Прованса) — коммуна во Франции, в департаменте Альпы Верхнего Прованса.
 Кюрель (Верхняя Марна) — коммуна во Франции, в департаменте Верхняя Марна.
 Кюрель, Франсуа де (1854—1928) — французский писатель и драматург, член Французской Академии.